Just Like Heaven est :
 Just Like Heaven, un film de R. William Neill (1930)
 le titre original de Et si c'était vrai, comédie romantique américaine réalisée par Mark Waters, sortie en 2005, adaptée de Et si c'était vrai..., le roman de Marc Levy.
 Just Like Heaven chanson de The Cure figurant sur l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me et extraite en single le